Dumas steht für:
 Dumas (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dumas Fils, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Stickstoffbestimmung nach Dumas
 Molmassenbestimmung nach Dumas

Dumas ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dumas (Arkansas)
 Dumas (Georgia)
 Dumas (Mississippi)
 Dumas (Pennsylvania)
 Dumas (Texas)
 Dumas (Washington)

astronomischer Objekte:
 (9059) Dumas, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Duma (Begriffsklärung)